

Arte
Barocco: periodo della storia delle arti collocato fra il XVII e l'inizio del XVIII secolo.
Contemporary Baroque Art: revival barocco nato alla fine del XX secolo.

Fumetti
Baroque Works: organizzazione criminale presente nel fumetto One Piece.

Musica
Baroque pop: genere musicale caratterizzato dalla commistione di elementi di musica classica all'interno di brani pop rock.
baroque: gruppo musicale giapponese visual kei in attività fra il 2001 ed il 2004.
Baroque: gruppo musicale italiano progressive in attività dal 2003.

Videogiochi
 Baroque: videogioco del 1998 per Sega Saturn